Sylvia Tröger (* 2. Oktober 1968 in Meerane in Sachsen) ist eine deutsche Architektin und Politikerin der CDU.

Leben und Wirken 
Nach der Schulausbildung an der Tännicht-Oberschule in Meerane und dem Abitur 1987 an der Georgius Agricola Oberschule in Glauchau begann sie das Studium an der Technischen Universität Dresden (1988–1990), das sie an der Hochschule Biberach (1990–1995) im Fachbereich Architektur fortsetzte und als Dipl.-Ing Architektur abschloss.

Stationen ihrer Berufslaufbahn waren nach der entsprechenden Vorbereitung in verschiedenen Bauämtern die 2. Staatsprüfung im gehobenen bautechnischen Verwaltungsdienst über die Oberfinanzdirektion Stuttgart. Es folgten die Tätigkeiten bei der Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH (1998–2004), die technische Leitung bei der Städtischen Wohnungsbau Lahr (2004–2006) sowie die Anstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg.

Von 2007 bis 2011 war sie bei der Evangelischen Landeskirche Baden Leiterin des Sachgebietes Gebäudemanagement und anschließend beim Landratsamt Karlsruhe Leiterin des Amtes für Gebäudemanagement.

Die einstimmige Wahl zur Bürgermeisterin der Stadt Stutensee erfolgte am 30. Mai 2016. 2018 war sie zeitweise kommissarische Oberbürgermeisterin der Stadt Stutensee. Am 15. März 2021 erklärte sie ihren Rückzug aus dem Bürgermeisteramt zum 31. Juli 2021.

Seit Juli 2021 ist Röger stellvertretende Geschäftsleitung & Leiterin Projektmanagement La Croix Architekten Stutensee

Politisches  Engagement:
 Mitglied im Kreisvorstand CDU-Kreisverband Karlsruhe-Land
 Vorstandsmitglied Frauenunion Nordbaden
 Stellvertretende Kreisvorsitzende MIT Karlsruhe-Land

Sylvia Tröger lebt mit ihrem Partner und ihrer Tochter in Karlsruhe.

Weblinks 
 Bürgermeisterin Tröger seit 1. August 2016 im Amt

Einzelnachweise 

Architekt (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1968
Frau